Михаил Александрович Заха́ров:
 Захаров, Михаил Александрович (1701—1739) — русский художник.
 Захаров, Михаил Александрович (род. 1931) — машиностроитель, Герой Социалистического Труда.